Termin ACO ima više značenja.
 Sve-trans-8'-apo-beta-karotenal 15,15'-oksigenaza, enzim
 Aco Records